San Camilo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Camilo, Veracruz, ort, Fortín, 
 San Camilo, Campeche, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar